Эскиль (, ) — шведский святой. Происходил из Англии и проповедовал в Швеции, возможно, был епископом. Погиб мученической смертью от рук язычников. «Житие святого Эскиля» связывает его смерть с восстанием Свейна Язычника, о котором рассказывается также в «Саге о Хервёр». Сам Свейн Язычник упомянут Снорри Стурлусоном, но без связи с Эскилем. Почитается в Скандинавии. От его имени происходит название города Эскильстуны.

Примечания

Литература 
 Vita sancti Eschili. Acta Sanctorum. Iunii. T. II. 1698. P. 598-600.
 St. Eskill
 Toni Schmid. Eskil, Botvid och David. Tre svenska helgon.

Христианские святые XI века
Католические святые
Святые Швеции
Религиозные деятели Швеции
Святые, побитые камнями